

Музика

Альбоми 
 Nirvana (2002) — збірка пісень американського гурту Nirvana.
 Nirvana (2019) — студійний альбом українського гурту KAZKA.

Виконавці 
 Nirvana — американський ґрандж-гурт (1987—1994).

Див. також 
 Нірвана (значення)